Augusto Pestana — político
Augusto Pestana (Rio Grande do Sul) — município
Augusto Pestana (Liberdade) — bairro em Minas Gerais

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos